Флейтас () — испанская фамилия. Известные носители:

 Флейтас, Роберто (род. 1932) — уругвайский футболист и футбольный тренер.
 Флейтас Солич, Мануэль (1901—1984) — парагвайский футболист, полузащитник.
 Флейтас, Хуан Баутиста (1871—1954) — аргентинский политик, государственный деятель.
 Фрутос Флейтас, Хуан Мануэль (1922—2013) — парагвайский крайне правый политик.